51-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 13 по 21 мая 1972 года в Констанце (Румыния). В турнире приняли участие 157 атлетов из 27 стран. Это был последний чемпионат Европы, программа которого состояла из троеборья (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1972
Чемпионаты Европы в 1972 году
Спорт в Констанце
Чемпионаты Европы в Румынии
Май 1972 года
Спорт в Румынии в 1972 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Румынии
1972 год в тяжёлой атлетике